Scifì, plaats in Italië
sciencefiction, genre